

Бабеєво — присілок, Електростальський міський округ, Московська область
 Бабеєво — село, Темниковський район, Мордовія